Юнкюр — название населённых пунктов и рек в России:

 Юнкюр — село в Верхоянском улусе Республики Саха (Якутия).
 Юнкюр — село в Олекминском улусе Республики Саха (Якутия).
 Юнкюр  — река в Якутии, приток Индигирки.